Glide – census-designated place dell'Oregon
Glide – software di messaggistica istantanea
Glide – album di Jerry Douglas del 2008
Glide – Application programming interface di Computer grafica 3D